Francheville (Costa d'Or), municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Francheville (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Francheville (Jura), municipi al departament del Jura (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Francheville (Orne), municipi al departament d'Orne (regió de Normandia, França)
 Francheville (Marne), municipi al departament del Marne (regió de Gran Est, França)
 Francheville (Meurthe i Mosel·la), municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (Gran Est)
 Francheville (Roine), municipi a la metròpoli de Lió (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 La Francheville, municipi al departament de les Ardenes (regió de Gran Est, França)